Wandel peut faire référence à :

Toponyme
 la mer de Wandel, une mer de l'océan Arctique, au nord-est du Groenland ;
 l'île Wandel, autre nom de l'île Booth, une île de l’archipel Wilhelm, au large de la péninsule Antarctique ;
 le pic Wandel, un sommet qui constitue le point culminant de l'île Booth ;

Patronyme
 Hubertus Wandel (1926-2019), un architecte allemand ; 
 Laura Wandel (1985- ), réalisatrice et scénariste belge ;  
 Martin Wandel (1892-1943), un militaire allemand ;
 Paul Wandel (1905-1995), un homme politique est-allemand, qui fut notamment ministre de l'Éducation.

Voir aussi
 ;
.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme